STO, Sto och sto kan syfta på:

 STO – IATA:s kod för flygplatser i Stockholm, se Stockholm Metropolian Area
 Sto – ett könsmoget hästdjur av honkön
 Sto-Gbg – ett videoalbum av Bo Kaspers Orkester